Slovenija:
 Globoko (Brežice, Slovenija), naselje u sastavu općine Brežice
 Globoko (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Globoko (Radovljica, Slovenija), naselje u sastavu općine Radovljica

 Globoko ob Dravinji, naselje u sastavu općine Poljčane
 Globoko pri Šmarju, naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah
 Malo Globoko, naselje u sastavu općine Ivančna Gorica
 Veliko Globoko, naselje u sastavu općine Ivančna Gorica